Евгений Писарев:
 Писарев, Евгений Александрович (род. 1972) — театральный актёр, режиссёр и педагог, заслуженный артист России (2006).
 Писарев, Евгений Борисович (род. 1953) — командир вертолётной эскадрильи Департамента полиции и пограничной охраны Эстонской Республики.